Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji China Open 2013 nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl ruský pár Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová, jehož členky na události nestartovaly. Makarovová se odhlásila pro zranění a Vesninová, která měla nastoupit po boku Novozélanďanky Mariny Erakovicové, do turnaje také nezasáhla, když Erakovicová před prvním kolem odstoupila z rodinných důvodů.

Soutěž čtyřhry vyhrál osmý nasazený zimbabwsko-indický pár Cara Blacková a Sania Mirzaová, když ve finále porazil rusko-španělskou dvojici Věra Duševinová a Arantxa Parraová Santonjaová po hladkém dvousetovém průběhu . Obě ženská finále tak skončila stejným výsledkem.

Mirzaová si připsala pátý deblový triumf sezóny a celkově devatenáctý kariérní. Pro Blackovou výhra znamenala třetí titul v roce 2013 a úhrnem padesáté sedmé turnajové vítězství na okruhu WTA Tour ve čtyřhře. Společně obě hráčky získaly druhý titul během dvou týdnů, když na předcházejícím tokijském turnaji Toray Pan Pacific Open také vyhrály.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (semifinále)
  Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (semifinále)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (2. kolo)
  Jelena Jankovićová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (1. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  Marina Erakovicová /  Jelena Vesninová (odstoupily)
  'Cara Blacková /  Sania Mirzaová (vítězky)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

China Open 2013